Protettorato italiano dell'Albania (1918-1920)
 Occupazione italiana dell'Albania (1939-1943)